BBC peut faire référence à :
 British Broadcasting Corporation, un groupe de télévision britannique ;
 Bermuda Broadcasting Company, entreprise de radiodiffusion aux Bermudes (sans lien avec la British Broadcasting Corporation) ;
  ;
 Brown, Boveri & Cie, une société construisant du matériel roulant ferroviaire, ayant fusionné avec ASEA en 1988 pour former Asea Brown Boveri ;
 Billionaire Boys Club, une marque de vêtements ;
 bâtiment basse consommation, un label lié à la réglementation thermique française ;
  ;
 Big Black Cock (BBC) (en français, gros pénis noir), un terme utilisé dans les films pornographiques ;
 Bale-Benzema-Cristiano, le surnom donné par les médias au trio d'attaquants du Real Madrid formé par Gareth Bale, Karim  Benzema et Cristiano Ronaldo ;
 Bleu brillant de Coomassie, un colorant utilisé pour colorer les textiles (industrie) ou les protéines (analyse chimique).

voir aussi 
 ВВС (en lettres cyrilliques, soit VVS en translittération latine) : Военно-воздушные силы, en français l'armée de l'air russe (et auparavant soviétique).